

Biologia
 Marker o Biomarcatore – strumento utilizzato per indicare un particolare stato biologico in svariati ambiti interdisciplinari

Geografia
 Marker – comune norvegese della contea di Viken

Persone
 Chris Marker – regista, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia, produttore cinematografico e fotografo francese
 Nicky Marker – ex calciatore inglese
 Steve Marker – chitarrista e produttore discografico statunitense

Scienza e tecnica
 Marker o Pennarello – tipo di penna il cui serbatoio ha inchiostro colorato